DHI steht für:
 Deutsches Handwerksinstitut
 Deutsches Historisches Institut
 Deutsches Hydrographisches Institut, heute Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Dictionary of the History of Ideas
 Dignitatis Humanae Institute

dhi steht für:
 Dhimal (Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Nepal und Indien

DHI